Daniel Kaminsky ist der Name folgender Personen:

* Dan Kaminsky (1979–2021), US-amerikanischer Sicherheitsexperte
 Daniel David Kaminsky (1911–1987), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und Sänger siehe Danny Kaye